Crane Island ist der Name einer Insel in Kanada:

 Crane Island (Division No. 23)

Crane Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Crane Island (Florida)
 Crane Island (Idaho)
 Crane Island (Louisiana)
 Crane Island (Maine)
 Crane Island (Minnesota)
 Crane Island (Missouri)
 Crane Island (New York)
 Crane Island (North Carolina)
 Crane Island (Ohio)
 Crane Island (Pennsylvania)
 Crane Island (South Carolina)
 Crane Island (Washington)
 Crane Island (Wisconsin)